Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 na Itália e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.

Em 31 de janeiro de 2020 foi confirmado que a pandemia de COVID-19 tinha se espalhado para a Itália, quando dois turistas chineses deram positivo para SARS-CoV-2 em Roma. Um conjunto de casos de COVID-19 foi detectado posteriormente, começando com 16 casos confirmados na Lombardia em 21 de fevereiro, outros 60 casos em 22 de fevereiro, e as primeiras mortes da Itália relatadas no mesmo dia.

No final de fevereiro, a Itália foi atingida com mais força do que em qualquer outro lugar na UE pela pandemia e é o país com o segundo maior número de casos positivos, além de mortes, no mundo. Onze municípios do norte da Itália foram identificados como os epicentros dos dois principais grupos italianos e colocados em quarentena. A maioria dos casos positivos nas outras regiões leva a esses dois grupos. A Itália foi um dos dois países da Europa a suspender todos os voos diretos de e para a China e o primeiro a fazê-lo. Após os dois primeiros casos relatados em janeiro em Roma, a Itália introduziu scanners térmicos e verificações de temperatura em passageiros internacionais que chegavam aos seus aeroportos. Em 29 de fevereiro, a Itália havia realizado mais de 18.500 testes para o vírus.

Em 29 de fevereiro, houve 29 mortes, um total de 1.128 casos positivos, dos quais 478 são confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde (ISS) e 50 recuperações.

Em 9 de março de 2020, a Itália ampliou o estado de quarentena, e tomou medidas mais drásticas para evitar a expansão do surto. As medidas incluem restrições gerais de viagem, proibição de eventos públicos, fechamento de escolas e espaços públicos, como cinemas, e suspensão de serviços religiosos, incluindo funerais ou casamentos. No dia 18 de março, a Itália teve seu maior número de doentes em 24 horas; foram mais de 4.200 infectados. No mesmo dia também foi contabilizado o maior número de mortes em 24 horas, com 475 mortes. No dia 27 de março, o governo italiano divulgou que 919 pessoas haviam morrido, batendo outro recorde de fatalidades no país. No dia seguinte, o número de mortos na Itália ultrapassou dez mil mortes, após registrar 889 novas fatalidades. A partir do começo de abril, contudo, o aumento no número de mortos começou a cair em boa parte do território italiano. Medidas tomadas pelo governo, como o distanciamento social, foram apontadas como alguns dos motivos do declínio em fatalidades diárias.

Em 19 de março, a Itália havia se tornado o país com o maior número de mortes confirmadas por causa de coronavirus no mundo. Este número só foi ultrapassado em 11 de abril pelos Estados Unidos, que, na época, se tornou o novo epicentro da pandemia no planeta.

Cronologia

Primeiros casos confirmados 
No final de janeiro de 2020, após os desenvolvimentos da pandemia de COVID-19 na China continental, foram implementadas medidas aprimoradas de rastreamento, incluindo câmeras térmicas e equipe médica, no aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino e no aeroporto de Milão Malpensa.

Em 31 de janeiro, os dois primeiros casos de COVID-19 foram confirmados em Roma. Dois turistas chineses, que chegaram a Milão em 23 de janeiro pelo aeroporto de Milão Malpensa e viajaram para Roma em um ônibus turístico, testaram positivo para SARS-CoV-2 e foram hospitalizados no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani. O governo italiano suspendeu todos os voos de e para a China e declarou estado de emergência. O primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que a Itália é o primeiro país da UE a tomar essa medida de precaução.

Em 6 de fevereiro, um dos italianos repatriados de Wuhan, na China, deu positivo para a COVID-19, elevando o número total de casos na Itália para três.

Em 22 de fevereiro, o italiano repatriado se recuperou e recebeu alta do hospital. Nos dias 22 e 26 de fevereiro, os dois turistas chineses deram negativo para a COVID-19 no Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani, em Roma.

Grupo da Lombardia 
O surto da Lombardia veio à tona quando um italiano de 38 anos deu positivo em Codogno, na província de Lodi, na Lombardia. Segundo sua esposa, ele conheceu um amigo italiano que havia retornado da China em 21 de janeiro, que posteriormente teve resultado negativo. Em 14 de fevereiro, ele se sentiu mal e foi a um médico em Castiglione d'Adda. Ele foi prescrito tratamentos para a gripe.

No dia 19 de fevereiro, mais de 40 mil adeptos da Atalanta de Bérgamo, deslocaram-se a Milão para assistir ao jogo entre a sua equipa e o Valência a contar para a Liga dos Campeões. O jogo foi mais tarde considerado uma bomba biológica. Os mais de 40 mil adeptos da Atalanta, poderão não só ter contraído o vírus, como também acelerar todo o processo de contágio.

Em 22 de fevereiro, uma mulher de 77 anos de Casalpusterlengo, que sofria de pneumonia e visitou o mesmo pronto-socorro que a de 38 anos de Codogno, morreu na Lombardia. Incluindo o homem de 78 anos que morreu em Veneto, o número de casos na Itália aumentou para 79. Dos 76 casos descobertos, 54 foram encontrados na Lombardia, incluindo um paciente no Hospital San Raffaele, em Milão e oito pacientes no Policlinico San Matteo, em Pavia, dezessete no Veneto, dois em Emilia-Romagna, dois em Lazio e um no Piemonte.

Em 28 de fevereiro, quatro pessoas morreram, incluindo uma residente da Lombardia de 85 anos de idade em uma das zonas de quarentena que morreu em um hospital em Piacenza, uma de 77 anos e duas com mais de 80 anos.

Em 27 de fevereiro, havia 403 casos confirmados e 37 recuperações na Lombardia.

Grupo de Veneto 
Um grupo secundário de infecções ocorreu na região de Veneto, inicialmente considerado o resultado de um agricultor ser infectado ao visitar a fonte primária em Codogno. O fazendeiro foi testado e no dia seguinte, o teste foi confirmado negativo.

Em 21 de fevereiro de 2020, duas pessoas deram positivo no Veneto. No dia seguinte, um deles, um homem de 78 anos, morreu no Hospital Schiavonia, em Pádua, fazendo dele a primeira vítima fatal na Itália. O homem morava no município de Vo ', que foi colocado em quarentena.

Em 28 de fevereiro, havia 151 casos confirmados em Veneto, com 70 casos no município de Vo ', incluindo as duas mortes.

No final de junho de 2020 de 40% dos habitantes de Vo', com testes positivos de COVID-19, não apresentavam qualquer sintoma da doença o que evidencia o potencial de propagação do novo coronavírus.

Outras regiões 
Surgiram vários casos em várias regiões que podem ser isoladas e não associadas aos aglomerados do norte da Itália.

Em 25 de fevereiro, o primeiro caso em Florença, na Toscana, envolveu um empresário de 63 anos de idade com empresas na Ásia, que retornou das Filipinas e Cingapura em 6 de janeiro. Ele deu positivo e foi internado no Hospital Santa Maria Annunziata.

San Marino 
Em 27 de fevereiro, San Marino confirmou seu primeiro caso, um homem de 88 anos com condições médicas pré-existentes foi hospitalizado no Hospital de Rimini.

Em 31 de janeiro de 2020, o Conselho de Ministros italiano nomeou Angelo Borrelli, chefe da Proteção Civil, como Comissário Especial para a Emergência COVID-19.

O governador de Basilicata, Vito Bardi, instituiu uma quarentena obrigatória de 14 dias para pessoas que chegam de áreas do norte da Itália afetadas pelo surto. O Ministério da Saúde anunciou que havia contratado 31 laboratórios na Itália para realizar a análise de zaragatoas de casos suspeitos de COVID-19. O ministro Roberto Speranza nomeou Walter Ricciardi, membro do comitê executivo da Organização Mundial da Saúde e ex-presidente do Instituto Nacional de Saúde da Itália, como consultor especial para as relações entre a Itália e as organizações internacionais de saúde. As filmagens de Mission Impossible 7, estrelado por Tom Cruise em Veneza, foram interrompidas.

Em 29 de fevereiro, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) atualizaram o estado da Itália para o nível 3 (evitar viagens não essenciais devido à ampla transmissão da comunidade). Várias empresas como Amazon, Google, TD Bank Group, Banco da Nova Escócia, London Stock Exchange Group e Cargill, Inc. adiaram todas as viagens não essenciais para países afetados por um surto grave, incluindo a Itália. A Universidade de Notre Dame encerrou o Programa Global Gateway de Roma e evacuou 106 estudantes de Roma.

Novos casos por semana

Quarentena nacional

Ligações externos 

 Site oficial do Ministério da Saúde
 
 Mapa mundial do COVID-19, casos confirmados- mapeie as rotas dos casos confirmados do COVID-19